Красногвардеец — разъезд в Бузулукском районе Оренбургской области в составе сельского поселения Красногвардейский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на юго-восток от города Бузулук.

История
Разъезд назван в память о разгроме красными отрядами мятежных сил эсера А. Сапожкова.

Население
Население составляло 83 человека в 2002 году (93% русские), 96 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района